Longeau, nom français de Lengnau bei Biel, commune suisse du canton de Berne;
 Longeau, ancienne commune française de la Haute-Marne, aujourd'hui intégrée à Longeau-Percey;
 Longeau, village de la commune belge de Messancy;
 Longeau, rivière de Lorraine.

Voir aussi
Longueau
Saint-Martin-Longueau
Homonymie de toponyme